Aaron Craft (né en 1991), joueur américain de basket-ball.
 Chris Craft (1939-2021), pilote anglais de course automobile.
 Kelly Knight Craft (née en 1962), femme d'affaires et diplomate américaine.
 Kinuko Y. Craft (née en 1940), peintre et illustrateur du fantasy Art américaine d'origine japonaise.
 Jerry Craft (né en 1963), auteur de bande dessinée américain.
 Robert Craft (1923-2015), chef d'orchestre et critique musical américain.

Voir aussi
 Abrams Air Craft, une ancienne société spécialisée dans la photographie aérienne. 
 Aero-Craft Aero-Coupe, un avion biplan expérimental américain.
 African Space Craft, un album musical de Keziah Jones. 
 Chris-Craft, une société américaine de construction de bateaux à moteurs.
 Craft, groupe de black metal suédois.
 Île Craft, une île de l'État de Washington aux États-Unis.
 Landing Craft Infantry, une barge de débarquement militaire.
 Landing Craft Vehicle & Personnel, une barge de débarquement militaire.
 Landing Craft Tank, une barge de débarquement militaire.
 Papercraft, une méthode de conception d'objets en papier.
 Craft, terme de jeu de rôle désignant l'artisanat.
 Craft ou , une marque suédoise de vêtements techniques conçus pour la pratique du sport.
 Craft, le nom d'un fabricant de casques de moto.

Voir également